Хамаді Джебалі (араб. حمادي الجبالي; нар. 12 січня 1949, Сус) — туніський політик і журналіст, колишній прем'єр-міністр Тунісу з 24 грудня 2011.
 Іссам Джебалі (фр. Issam Jebali, нар. 25 грудня 1991, Меджаз-ель-Баб) — туніський футболіст.